Адольфо Бартоли (; 19 ноября 1833, Фивиццано, Тоскана — 16 мая 1894, Генуя) — итальянский писатель, лингвист, литературовед, педагог, профессор Флорентийского университета.

Биография 
В 1855 окончил изучение права в Сиенском университете, где получил степень в области юриспруденции.

В 1856—1859 г. состоял соредактором «Archivio storico italiano», в 1850 г. был назначен директором гимназии в Александрии, затем — директором морского училища в Ливорно.
Работал преподавателем романской литературы в нескольких итальянских школах, в том числе, в Пьяченце (1868), с 1869 г. — в Высшей школе в Венеции. С 1874 г. до своей смерти — профессор, занимал кафедру в Флорентийском университете. Среди его известных учеников — Р. Ренье.

В течение 20 лет работал профессором в Институте исторических исследований во Флоренции, создатель, так называемой, «флорентийской исторической школы». Видный исследователь творчество Данте Алигьери.

Кроме многочисленных статей в периодических изданиях, автор ряда книг по истории литературы Италии, в том числе, о предшественниках Боккаччо (1876), антология итальянской поэзии раннего периода (1882), предтечах эпохи Возрождения (1877) и монументальной широко задуманной «Истории итальянской литературы» (1878—1889).

Избранные произведения 
 «I primi due secoli della letteratura italiana» (Милан, 1870—79);
 «L’evoluzione del rinascimento» (Флоренция, 1878);
 «I precursori del Boccaccio» (Флоренция, 1878);
 «I manoscritti italiani della biblioteca nazionale di Firenze» (Флоренция, 1879)
 «Storia della letteratura italiana» (Флоренция, 1878).

Ссылки 
 

Итальянские писатели XIX века
Педагоги Италии
Лингвисты XIX века
Лингвисты Италии
Литературоведы XIX века
Литературоведы Италии
Преподаватели Флорентийского университета
Историки литературы Италии